

Gastronomie 
 La panade, étape de la fabrication de la pâte à choux.
 La panade est une soupe.
 La panada, nom catalan d'un petit pâté en croûte fourré à la viande originaire de Majorque, équivalent à la empanada dans le reste de l'Espagne. 
  désigne un type de repas donné au nourrisson.

Toponymie 
 Pănade est une partie de la commune de Sâncel, en Roumanie.